Le  Grand Prix moto d'Indianapolis 2012 est la onzième manche du championnat du monde de vitesse moto 2012.

La compétition s'est déroulée du 17 au  sur l'Indianapolis Motor Speedway devant plus de 65 372 spectateurs (134 795 sur les 3 jours).

C'est la cinquième édition du Grand Prix moto d'Indianapolis.

Résultats MotoGP

Résultats Moto2

Résultats Moto3

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel de la MotoGP

Grand Prix moto d'Indianapolis
Indianapolis
Sport aux États-Unis en août 2012